Wischeropp ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Wischeropp (* 1961), deutsche Künstlerin und Bildhauerin
 Oskar Wischeropp (1882–1956), deutscher Politiker (KPD/Leninbund) und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime